Ферейра може да се отнася за:
 Габриел Ферейра (р. 1992), бразилски футболист
 Елиза Ферейра (р. 1955), португалски политик
 Леонидас Ферейра (р. 1975), бразилски футболист
 Лопу Фортунату Ферейра ду Нашсименту (р. 1942), анголски политик
 Марко Ферейра (р. 1978), португалски футболист
 Пауло Ферейра (р. 1979), португалски футболист